Појам Као вода за чоколаду може да се односи на:
 Као вода за чоколаду (роман), роман мексичке списатељице Лауре Ескивел
 Као вода за чоколаду (филм), филм који је режирао Алфонсо Арау
 Као вода за чоколаду (албум), албум америчког репера Комона.